Elwin Nelson Romnes, surnommé Doc Romnes, (né le  à White Bear Lake dans l'État de Minnesota aux États-Unis - mort le  à Colorado Springs aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1926-1927|| Vocational de St. Paul || High-MN|| || || || || || || || || || 
|-
| 1927-1928|| Saints de Saint-Paul || AHA || 40|| 2|| 3|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1928-1929|| Saints de Saint-Paul || AHA|| 39|| 7|| 3|| 10|| 22|| 8|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 1929-1930|| Saints de Saint-Paul || AHA|| 36|| 15|| 4|| 19|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1930-1931|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 30|| 5|| 7|| 12|| 8|| 9|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1930-1931|| Tecumsehs de London || LIH|| 13|| 5|| 5|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1931-1932|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 18|| 1|| 0|| 1|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1931-1932|| Yellowjackets de Pittsburgh ||  LIH|| 31|| 11|| 2|| 13|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1932-1933|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 47|| 10|| 12|| 22|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1933-1934|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 47|| 8|| 21|| 29|| 6|| 8|| 2|| 7|| 9|| 0
|- 
| 1934-1935|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 35|| 10|| 14|| 24|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1935-1936|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 48|| 13|| 25|| 38|| 6|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0
|- 
| 1936-1937|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 28|| 4|| 14|| 18|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1937-1938|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 44|| 10|| 22|| 32|| 4|| 10|| 2|| 4|| 6|| 2
|- 
| 1938-1939|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 12|| 0|| 4|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1938-1939 || Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 36|| 7|| 16|| 23|| 0|| 10|| 1|| 4|| 5|| 0
|- 
| 1939-1940|| Americans de New York|| LNH|| 15|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1939-1940|| Knights d'Omaha || AHA|| 14|| 12|| 19|| 31|| 6|| 9|| 3|| 4|| 7|| 0

|360|| 68|| 136|| 204|| 42|| 43|| 7|| 18|| 25|| 4

Références 

Naissance en janvier 1909
Naissance à White Bear Lake (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Tecumsehs de London
Joueur des Yellowjackets de Pittsburgh
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Americans de New York
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Saints de Saint Paul
Gagnant du trophée Lady Byng
Champion de la Coupe Stanley
Membre du Temple de la renommée du hockey américain
Décès en juillet 1984
Décès à Colorado Springs
Attaquant de hockey sur glace
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Décès à 75 ans